Distretto di Paccha – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
 Distretto di Paccha – distretto del Perù nella regione di Junín, provincia di Jauja
 Distretto di Paccha – distretto del Perù nella regione di Junín, provincia di Yauli